Francisco Guerrero est un nom notamment porté par :
Francisco Guerrero (1528-1599) est un compositeur espagnol de la Renaissance ;
 Francisco Guerrero (1931-2019) est un réalisateur argentin ;
Francisco Guerrero Marín (1951-1997) est un compositeur espagnol ;
Francisco Guerrero est un footballeur argentin né en 1977.